Gerhard Seibold ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Seibold (Kanute) (* 1943), österreichischer Kanute und Gymnasialprofessor
 Gerhard Seibold (Historiker) (* 1948), deutscher Historiker und Sachbuchautor